Ларс Карлссон ():
 Карлссон, Ларс (род. 1955) — шведский шахматист, гроссмейстер (1982).
 Карлссон, Ларс (род. 1973) — шведский лыжник, участник двух чемпионатов мира, победитель этапа Кубка мира.